

Persone
 Pirri, soprannome di José Martínez Sánchez (1945) – ex calciatore spagnolo, di ruolo libero
 Pirri Mori, soprannome di Francisco Javier Mori (1970) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Alessio Pirri (1976) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Alfredo Pirri (1957) – pittore italiano
 David Pirri (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo di ruolo centrocampista
 Massimo Pirri (1945-2001) – regista e sceneggiatore italiano
 Rocco Pirri (1577-1651) – abate e storico italiano

Geografia 
 Pirri – municipalità di Cagliari

Pagine correlate
 Pirro (disambigua)